«В Америке есть таланты» — американское реалити-шоу талантов.

Премьера седьмого сезона шоу состоялась 11 марта 2012 года на телеканале NBC. Судья Пирс Морган покинул проект после шестого сезона и был заменён радиоперсоной Говардом Стерном, как было объявлено 15 декабря 2011 года в его радиошоу на радиостанции «Sirius XM». Потому что из-за обязательств Стерна в своей радиопередаче эпизоды (после Лас-Вегаса) сдвинулись из Лос-Анджелеса в «Центр исполнительных искусств Нью-Джерси» в г. Ньюарк (Нью-Джерси). Шоу транслировалось в несколько временных интервалов в течение сезона. Первоначально выходило по понедельникам и вторникам, но потом перешло обратно в свой временной интервал по вторникам и средам.

Официальным спонсором программы являлась компания «Snapple». Этот продукт будет на судейском столе на протяжении всего сезона.

После долгих путаниц и слухов было официально объявлено, что это последний сезон для Шэрон Осборн.

В этом сезоне победил коллектив Olate Dogs , занимающийся трюками с собаками , на втором месте - комик Том Коттер , а на третьем - музыкант Уильям Клоуз.

Предварительные прослушивания 
Продюсерские прослушивания были проведены в городах Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Вашингтон (округ Колумбия), Тампа Бэй, Шарлотт, Остин, Сент-Луис, Сан-Франциско.

Театральные прослушивания онлайн состоялись в следующих городах:

Эфир финального эпизода прослушиваний из нескольких городов состоялся 18 июня. Также прослушивания были проведены в режиме онлайн через Youtube. Финалисты от онлайн прослушиваний будут отобраны для выступления перед живой аудиторией в сезоне шоу.

Неделя в Лас-Вегасе 
Второй тур конкурса, состоявшийся в Лас-Вегасе, вышел в эфир с 25 по 27 июня 202 года, специально в 3 ночи. Раунд состоялся на курортах «The Venetian» и «The Palazzo» на Лас-Вегас-Стрип. 112 номеров прошли через раунды прослушиваний в «Неделе в Лас-Вегасе», а соревновались на 48 слотах в концертах. Как и в предыдущие годы, судьи разделили участников на 2 группы: «Судейские фавориты» и «Запасные номера». Кроме того, 6 номеров были исключены либо сразу, либо направлялись непосредственно в следующий раунд соревнований. Судьи также имели возможность устранять номер немедленно, если они считают, что их выступление в Лас-Вегасе было значительно ниже номинального.

Немедленное решение 
Перед началом туров конкурса судьи назвали 6 номеров, которые не были названы как «Судейские фавориты» и «Запасные номера». 3 из этих номеров были немедленно исключены, а 3 номера были прямо направлены в «Неделю в Лас-Вегасе» к раундам без дальнейшего выступления из-за их превосходных прослушиваний.

Прошли 
 Собаки Олэйт — выступление животных
 Уильям Клоус — музыкант «Земляная арфа»
 Дэвид «Пуля» Смит — номер человеческого пушечного ядра/опасный номер

Выбыли 
 The Bandbaz Brothers — акробаты
 Чарли Си — певец
 Айви Роус — группа всех вокальных девочек

Группа А: Судейские фавориты

Прошедшие 
 Команда 787 — Танцевальная команда
 All Beef Patty — Певец трасвеститом
 All That! — Клоггеры
 All Wheel Sports — Трюковая команда BMX
 Американская трюковая команда на BMX — Трюковая команда на BMX
 Aurora Light Painters — Светописная группа
 Бен Блаке — Выступление с арбалетом
 Кристин Санду — Балансный участник
 Edon — Певец/пианист
 Эрик и Оливия — Дуэт
 Эрик Диттельман — Внимательный читатель
 Horse — Новый участник
 Джекоб Уильямс — Комик
 Джейк Уисли Роджерс — Певец/гитарист
 Джо Кастилло — Песочный художник
 Театр «Light Wire» — Светящаяся танцевальная группа
 Никки Дженсен — Певец/гитарист
 Себастьян «Эль Чарро де Орро» — певец и танцор в стиле мариаки
 Шанис и Морис Хейс — Певческий дуэт отца и дочери
 Спенсер Хорсман — Бегающий артист
 Тим Хокенберри — Певец/пианист
 Тодд Оливер и Ирвинг — Чревовещательный номер
 Том Коттер — Комик
 Ulysses — Певец
 The Untouchables — Танцевальная труппа

Выбывшие 
 Удивительная Элизабет — Воздушная гимнастка
 Эндрю де Леон — Оперный певец
 Брянна Прайс — Певец
 Сесилия Детуилер — Певец
 Даниэль Парк — Певец
 Дэйв Бёрлей — Импрессионист
 Фрэнк Роше — Импрессионист
 Funk Beyond Control — Танцевальная группа
 Исаак Браун — Певец/танцор
 Джейсон Кордеро — Пианист
 Йорг и Алекса Нарваэс — Дуэт певцов
 Джастин Ривьера — Фокусник
 Келлен Эрскин — Комик
 Команда лояльного танца — Танцевальная команда
 Луис Менегин — Оперный певец
 Luna — Певец
 Мэри Джойнер — Певица
 New Guard America — Сверлящая команда
 Рокси Долл — Певец
 Сэмми Обейд — Комик
 Просто Серджо — Оперный певец
 Тэйлор Рид — Театральный фокусник
 Тим По — Певец/музыкант
Сноски

Группа B: Ожидающие номера 
Ожидающие номера были признаны меньше к продвижению судьями, а участники выступают позже на оставшихся местах уже не прошедших судейских фаворитов. 20 из всех номеров прошли дальше для выступления на концертах.

Прошедшие 
 The All Ways — Рок-группа
 Биг Берри — Певец
 Даниэль Сталлингс — Певец
 Дэвид Гарибальди и «His CMYK’s» — художественная/танцевальная группа
 The Distinguised Men of Brass — Оркестр
 Донован и Ребекка — Акробаты
 Elusive — Танцор
 Хоули Меджик — Магический номер
 Inspire the Fire — Певческая/танцевальная группа
 Джарретт и Раджа — Комедийные иллюзионисты
 LCD — Lisa Clark Dancers — Танцевальная труппа
 Линдси Нортон — Танцор
 Лил Старр — Танцор
 LionDanceMe — Команда танца льва
 Майкл Неджад — Инструментальный строитель/игрок
 Рок-звезда жонглёр Майк Прайс — Жонглёр
 The Scott Brothers — Танцоры
 Turf — Танцор/человек-змея
 Unity in Motion — Танцевальная группа
 Wordspit, the Illest! — Группа

Выбывшие 
 Battle Born — Танцевальная труппа
 Полуночный цирк Бенна Мендозы — Акробатика/танцевальная группа
 Бёртон Крейн — Рэпер
 Команда Демо Клиффа — Боевые искусства
 The Cos Fam — Танцевальное трио
 Диллон Хэвинс и «Friends» — Группа
 Группа Эмили Энн — Группа
 Giani — Внимательный читатель
 Бабушка Джи — Рэпер
 The HillBenders — Группа блюграсса
 Джон Пицци — Чревовещатель
 Kota Sports — Трюковая команда на BMX
 Лил Бебиуоки — Танцор
 Old Shoes, New Shoes — Танцевальный дуэт
 The Rhymatist — Рэпер
 Роб Хейс — Рэпер
 Серенгети Стив — Дрессировщик рептилий
 Stepz — Танцор
 Саммер Лейси — Воздушный гимнаст
 Svet — Рэпер/хип-хоповый скрипач
 The Two Bits — Танцоры
 Уильямсы Брутуз — Танцевальный дуэт
 Тевин Макгвайр — Певец

Неизвестное решение 
Некоторые номера были не в состоянии конкурировать в «Неделе в Лас-Вегасе» по личным причинам, или не были замечены во время выхода в эфир эпизодов. Эти номера следовательно были допущены как исключенные из конкурса.
 Алеся Гулевич — Хула хупы
 Boss — Танцевальная команда
 Cut Throat Freak Show & Eric Odditorium — Номер в жанре интермедия
 Clark Academy of Irish Dance — Команда ирландского танца
 Elements Dance Cru — Танцевальная команда
 Джейсон Роуп — выступление с арбалетом
 The Flyte Cru — Акробатические танцевальные дункеры
 Ganbaatar Contortion Sisters — Человек-змея (сёстры-каучуки)
 Max the Acrobat — Воздушный гимнаст
 Мика Грегорио — Певец
 Майкл Лаваре и семья — Воздушный и цирковой номера
 New York Irish Dance Company — Команда ирландского танца
 Шэрон Дэниелс и Рэнди Хансон — Имитаторы Оззи и Шэрон Осборн
 Street Beatz — Барабанщики
 Stick and Move Dance Crew — Танцевальная команда

Четвертьфиналы 
Четвертьфиналы стартовали 2 июля 2012 года. Раунд включил в себя номера Топ-48, прошедшие через «Неделю в Лас-Вегасе», номера, прошедшие через прослушивания в Youtube, а шоу «Дикая карта» благодаря ранее выбывшим четвертьфиналистам было возвращено судьями.

Топ-48. Неделя 1 (2-3 июля) 
Гости: Zarkana, Will.i.am.

Заметка

Топ-48. Неделя 2 (10-11 июля) 
Гости: Гевин Дегро, TRACES

Заметка

Топ-48. Неделя 3 (17-18 июля) 
Гости: Эшли и Падси, Havana Brown

Заметка

Топ-48. Неделя 4 (24-25 июля) 
Гости: Шер Ллойд, актёры мюзикла Однажды, награждённые премией «Тони»

Заметка

YouTube Snapple Special (14-15 августа) 
Гости: Габриэль Дуглас, Karmin, The Crazy Nastyass Honey Badger.

Специальный раунд The YouTube Snapple Special вышел в эфир 14 августа после трёхнедельного перерыва на Летние Олимпийские игры 2012. Это дало возможность зрителям голосовать за свои любимые номера на канале Youtube и то, что они хотели посмотреть участие в концертах. 20 номеров соревновались за 12 мест с 11 участниками, выбранными судьями, и ещё один участник (Дрю Эрвин) был выбран зрителями.

Заметки

Дикая карта (21-22 августа) 
Гости: Owl City, Карли Рэй Джепсен, актёры мюзикла «Bring It On».

Для шоу «Дикая карта» судьи каждому четвёртому выбывшему номеру вернули второй шанс выступить. 4 из этих номеров вышли в полуфиналы. Осборн объявила после шоу на 25 июля, что она вернёт назад All That! как один из её диких карт. Остальные выбранные 11 номеров были объявлены на 15 августа, во время раунда YouTube Snapple.

Это был первый концерт сезона без любых нажатий.

Полуфиналы 
Старт полуфиналов состоялся 28 августа. 24 номера, прошедшие из четвертьфиналов, были разделены на 2 группы, а выступления проходили в течение двух недель подряд. Каждую неделю в финал проходили 3 номера.

Здесь не было нажатия кнопок во время любого из этих выступлений.

Раунд 1 (28-29 августа) 
Гости: Neon Trees, Стив Харви.

Раунд 2 (4, 6 сентября) 
Гости: Train, Натан Бёртон, «Haunted by Heroes» с Ди Снайдером.

Показ результатов второго раунда полуфиналов были отложены до 6 сентября в связи с трансляцией футбольного матча в прямом эфире между командами Даллас Ковбойз и Нью-Йорк Джайентс.

Следующие номера выступили 4 сентября 2012 года.

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Все сезоны «В Америке есть таланты» на сайте IMDb
 Шоу «В Америке есть таланты» на сайте Wikia

В Америке есть таланты
Телесезоны США 2012 года